Борис Живкович: Живкович, Борис (род. 1975) — хорватский футболист.
 Живкович, Борис (род. 1992) — австрийский гандболист.